CEMA puede referirse a:
CEMA, acrónimo de curso en línea masivo y abierto, una modalidad de educación abierta.
CEMA Chile, una fundación chilena sin fines de lucro.